Eunomija (mitologija), lik iz grčke mitologije
 15 Eunomia, asteroid